De DFB-Pokal 1994–1995 was de 52ste editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 15 augustus 1994 met de eerste ronde en eindigde op zaterdag 24 juni 1995 met de finale in het Olympiastadion in Berlijn, die onder leiding stond van scheidsrechter Eugen Strigel.

Schema
{{Wedstrijdschema laatste 8 zonder 3
| RD1-header01 = 8 maart
| RD1-team01 = {{nowrap|'''Borussia M'gladbach}}
| RD1-score01 = 3
| RD1-team02 = FC Schalke 04
| RD1-score02 = 2

| RD1-header02 = 7 maart
| RD1-team03 = 1. FC Kaiserslautern
| RD1-score03 = 4
| RD1-team04 = FC St. Pauli
| RD1-score04 = 2

| RD1-header03 = 8 maart
| RD1-team05 = '''1. FC Köln
| RD1-score05 = 2
| RD1-team06 = Karlsruher SC
| RD1-score06 = 1

| RD1-header04 = 7 maart
| RD1-team07 = Bayern München II
| RD1-score07 = 1
| RD1-team08 = VfL Wolfsburg
| RD1-score08 = 2

| RD2-header01 = ''12 april
| RD2-team01 =

Zie ook
Bundesliga 1994/95
2. Bundesliga 1994/95
Finale DFB-Pokal 1995

DFB-Pokal naar seizoen
Bekervoetbal 1994/95